Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2014-2015 è il ventiquattresimo organizzato in Italia. Rappresenta il quinto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal Comitato Regionale delle regioni Piemonte-Valle d'Aosta.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Aggiornata al 26 aprile 2015.

Legenda:
      Promossa in Serie D 2015-2016
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocesse in Promozione 2015-2016 ai play-out.
      Retrocesse in Promozione 2015-2016 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Verdetti finali 
   promosso in Serie D 2015-2016
   Città di Baveno,  Aygreville,  No.Ve. Calcio e  Varallo e Pombia ai Play-Off.
   Città di Baveno ai play-off nazionali.
   e  Caselle Calcio ai Play-Out.
   Caselle Calcio (dopo i Play-Out),  Biogliese,  BSR Grugliasco e  retrocesse in Promozione Piemonte-Valle d'Aosta 2015-2016.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Aggiornata al 26 aprile 2015.

Legenda:
      Promossa in Serie D 2015-2016
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocesse in Promozione 2015-2016 ai play-out.
      Retrocesse in Promozione 2015-2016 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Semifinale

Finale

Play-out

Verdetti finali 
   promosso in Serie D 2015-2016
  ,  Castellazzo Bormida e  ai Play-Off.
   Virtus Mondovì,  Colline Alfieri,  Corneliano Roero e  Fossano Calcio ai Play-Out.
   Fossano Calcio (dopo i Play-Out),  Colline Alfieri (dopo i Play-Out),  Lucento e  San Giacomo Chieri retrocesse in Promozione Piemonte-Valle d'Aosta 2015-2016.

Note

Collegamenti esterni 
 

Piemonte